Tropin může znamenat

 tropanol
 tropní hormon (např. kortikotropin, somatotropin)